Il singolare del torneo di tennis Kroger St. Jude International 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Todd Martin che ha battuto in finale Paul Haarhuis 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Pete Sampras (semifinali)
 Michael Chang (quarti di finale)
 Todd Martin (Campione)
 Jacco Eltingh (secondo turno)
 Aaron Krickstein (terzo turno)
 Jaime Yzaga (terzo turno)
 Andrej Česnokov (secondo turno)
 MaliVai Washington (secondo turno)

 Jared Palmer (terzo turno)
 Thomas Enqvist (quarti di finale)
 Paul Haarhuis (finale)
 Patrick McEnroe (secondo turno)
 Arnaud Boetsch (quarti di finale)
 Richey Reneberg (terzo turno)
 Marcelo Filippini (terzo turno)
 Vince Spadea (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Kroger St. Jude International 1995